Суперкуп Италије у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Италији. Игра се пред почетак сезоне. Прво издање приређено је 1995. године.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан Суперкуп Италије.

Успешност клубова

Види још 
 Серија А Италије у кошарци
 Куп Италије у кошарци

Спољашње везе 

 Сајт Италијанске лиге

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Италији